Custom ( ‚maßgeschneidert, spezialangefertigt, Unikat, Einzelanfertigung‘,  ‚individuell aufgemacht, kundenspezifisch getunt‘) steht für:
 das Produkt beim Customizing
 PRS Custom 24, Gitarrenmodell des Herstellers Paul Reed Smith

Automodelle:
 DeSoto Custom, Fahrzeugmodell der Marke DeSoto
 Dodge Custom, Fahrzeugmodell der Marke Dodge
 Ford Custom, Fahrzeugmodell der Marke Ford
 Kaiser Custom, Fahrzeugmodell der Marke Kaiser, siehe Kaiser Special
 Lincoln Custom, Fahrzeugmodell der Marke Lincoln
 Mercury Custom, Fahrzeugmodell der Marke Mercury

Weitere Automodelle (Namensbestandteil):
 Oldsmobile Custom Cruiser, Fahrzeugmodell der Marke Oldsmobile
 Ford Custom Deluxe, Fahrzeugmodell der Marke Ford

 Dodge Custom Royal, Fahrzeugmodell der Marke Dodge
 Willys Custom Series, Fahrzeugmodell der Marke Willys, siehe Willys Aero
 Hudson Custom Six, Fahrzeugmodell der Marke Hudson
 Ford Custom Wagon, Fahrzeugmodell der Marke Ford, siehe Ford Station Wagon

Siehe auch: